Pimental ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Pimental, US-amerikanischer Animator, Synchronsprecher, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Edward Pimental (1965–1985), US-amerikanischer Soldat und Opfer der RAF
 Nancy Pimental (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin